Ceriosporopsis — рід грибів родини Halosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Ceriosporopsis відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Barghoorn, E.S.; Linder, D.H. 1944. Marine fungi: their taxonomy and biology. Farlowia. 1(3):395-467 - P.408

Роди грибів
Сордаріоміцети